Пиорешти има више значења:

 Пиорешти (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Пиорешти (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији